Pozostawieni (oryg. The Leftovers) – amerykański serial telewizyjny, mający swoją premierę w 2014 roku
 Pozostawieni (także: Pozostawieni w tyle; oryg. Left Behind: The Movie) – amerykańsko-kanadyjski film akcji wyprodukowany w 2000 roku, reż. Victor Sarin
 Pozostawieni 2 (także: Koniec jest bliski; oryg. Left Behind II: Tribulation Force) – film z 2002 roku, reż. Bill Corcoran, kontynuacja filmu Pozostawieni